Die Scania Stockholm Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. November 2000 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Brighton die Samsung Open gespielt, welche genau wie die Scania Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Das Einzelturnier gewann der ungesetzte Schwede Thomas Johansson, der damit seinen Landsmann und dreimaligen Sieger Thomas Enqvist als Titelträger ablöste. Enqvist verlor gleich in der Auftaktrunde gegen den späteren Gewinner. Für Johansson war es der einzige Titel in dieser Saison und der vierte seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren der Südafrikaner Piet Norval und Kevin Ullyett aus Simbabwe, die in diesem Jahr beide nicht am Turnier teilnahmen. Stattdessen gewannen Daniel Nestor aus Kanada und Mark Knowles von den Bahamas. Für Nestor war es der vierte Titel der Saison, von denen er allerdings die ersten drei mit Sébastien Lareau erzielen konnte. Knowles feierte den zweiten Erfolg im Jahr 2000. Es war der 14. Doppelerfolg seiner Karriere und Nestors 16. Die meisten ihrer Titel gewannen sie als Partner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier 2000
Tennisturnier in Stockholm